Citado em todos os livros publicados sobre história do rock e da MPB o maestro, diretor musical, compositor, arranjador e virtuoso baixista Willy Verdaguer é referência no cenário da música instrumental brasileira. Argentino, chegou ao Brasil em 1967, como integrante dos “BEAT BOYS” quinteto de vanguarda determinante na germinação da TROPICÁLIA ao lado de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Tom Zé e do Maestro Rogério Duprat. Fez o arranjo de “Alegria, Alegria” que se tornou histórico por introduzir a guitarra e o baixo elétrico na música popular brasileira. Baixista e arranjador do fenomenal SECOS & MOLHADOS em discos e shows, deixou um marco como precursor do rock brasileiro. Seus arranjos e linhas melódicas de baixo influenciam até hoje as novas gerações de músicos. ‘

É fundador, diretor musical, arranjador e baixista do antológico RAÍCES DE AMÉRICA até os dias de hoje, cujos arranjos elaborados misturam instrumentos folclóricos e eletrônicos para compor um fiel mosaico da riqueza musical latina americana, com seus ritmos e timbres. O RAÍCES DE AMÉRICA tem 43  anos de carreira em 2022, 13 discos e uma memória de espetáculos inesquecíveis em todo Brasil, além de países europeus como Holanda, Bélgica e Espanha. Em 1990, compôs o musical ‘PULOMELU - A CRIAÇÃO DO MUNDO’, em parceria com David Kullock (libreto), encenada no Brasil e na Espanha, sob a sua direção e regência. Em 2000, foi diretor da orquestra e regente do musical da Broadway “RENT”. De 2003 a 2005, foi diretor da orquestra no musical “O MÁGICO DE ÓZ”, no Brasil e no Chile. Em 2006, compôs, para a National Geographic Chanel, a trilha sonora do documentário “PELOS CAMINHOS DE CHE”. É formado em Regência Orquestral na Universidade Livre de Música Tom Jobim, pelo maestro Roberto Farias. Compõe e arranja para orquestras e bandas sinfônicas. Em 2007, compôs a pocket-ópera IQUIQUE sob o libreto de Billy Bond, executada pelo Raíces de América com a Banda Sinfônica Jovem de São Paulo, a Banda Sinfônica de Cubatão e a Banda Sinfônica de Nova Odessa. Em 2008, no Memorial da América Latina, tocou suas composições e arranjos, acompanhado pela Orquestra Sinfônica Tom Jobim, com a regência do maestro Roberto Sion. Em setembro de 2009, a Banda Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo, regida por Willy, apresentou, também no Memorial da América Latina, a estreia nacional da sua obra “AS 7 MARAVILHAS DO MUNDO MODERNO”. A Banda Sinfônica de Nova Odessa executou a mesma peça, sob sua regência, em 2011.

Em 2016, o retorno da sua maior criação. Com nova formação o quinteto instrumental HUMAHUACA volta ao cenário musical. Viajando entre o rock e o jazz, do folclore ao clássico, elementos musicais em profusão se fundem nessa obra com identidade e vigor formidáveis.

Em 2019 o baixista faz o primeiro show do “Lommo ”, Banda incrível de músicos experientes que trazem aos palcos o melhor do Rock Argentino além de músicas autorais. Focada nos arranjos muito trabalhados, tanto instrumentais como vocais, “...o Lomo Plateado deixa o público mais que satisfeito com a boa onda do rock argentino atual” que vem se destacando mundo afora. junto com Fabian Famin na voz, André Perine na guitarra, Gabriel Martini na bateria e Mateus Schanoski nos teclados.

Willy Verdaguer (Buenos Aires, 21 de julho de 1945) é um baixista e maestro argentino, radicado no Brasil desde 1967, e mais conhecido por seu trabalho com os Beat Boys e nos dois clássicos albums do grupo Secos e Molhados.

Em carreira solo, possui dois discos.

Com o guitarrista Luis Sérgio Carlini (ex-banda Tutti Frutti), faz parte da banda de Guilherme Arantes.

Discografia

Solo
 Humahuaca (como "Verdaguer") (1994)
 Informal (2003)

Secos & Molhados
 Secos & Molhados (1973)
 Secos & Molhados (1974)

João Ricardo
 João Ricardo (conhecido como Disco Rosa) (1975)
RAICES DE AMÉRICA:

 *Raíces de América (1980)

Gravadora: Eldorado

 Raíces de América Volume II (1981)

Gravadora: Eldorado

 Metal na Pedra (1982)

Gravadora: Eldorado

 Dulce América (1985)

Gravadora: Eldorado

 Fruto do Suor (1987)

Gravadora: Eldorado

 Amazonia (1990)

Gravadora: Copacabana

 25 Anos de Raíces de América (2004)

Gravadora: Devil Discos

 Soy Loco Por Ti América – Os Anos Eldorado (2006)

O disco compila os sucessos do grupo registrados pela

gravadora Eldorado, entre os anos de 1980 e 1988, seu

período de maior projeção dentro da música brasileira.

Gravadora: Eldorado

 Fruto do Suor (1982)

Gravadora: Eldorado

A. FRUTO DO SUOR (Tony Osanah/Enrique Bergen)

B. O QUE SERÁ (Chico Buarque - Versión en español: Daniel Viglietti)

Referências
Silva, Vinícius R. B.. "O doce & o amargo do Secos & Molhados: poesia, estética e política na música popular brasileira". Dissertação (Mestrado em Letras) Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2007. Disponível em http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp103551.pdf

Ligações externas
 Willy Verdaguer - Raíces de América

Baixistas do Brasil
Verdaguer, Willy
Brasileiros de ascendência argentina